chmiel – rodzaj roślin pnących z rodziny konopiowatych

Miejscowość w Polsce 
 Chmiel – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Lutowiska

Inne 
 chmiel – najstarsza weselna pieśń obrzędowa
 Chmiel – polskie nazwisko
 Chmiel Pierwszy
 Chmiel Drugi
 Chmiel-Kolonia
 Chmiel Mały
 Chmiel – dawna gromada

Zobacz też 
 Chmielnik
 Chmielów